Naselja u Sloveniji:
 Dobrina (Šentjur pri Celju, Slovenija), naselje u općini Šentjur pri Celju
 Dobrina (Žetale, Slovenija), naselje u općini Žetale